Tourette steht für:
 Tourette-Syndrom, Erkrankung des Nervensystems
 Tourette (Automarke), ehemalige britische Automarke

Tourette ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Tourette-du-Château, Gemeinde im Département Alpes-Maritimes
 La Tourette, Gemeinde im Département Loire
 La Tourette-Cabardès, Gemeinde im Département Aude
 Tourrette-Levens, Gemeinde im Département Alpes-Maritimes
 Sainte-Marie de la Tourette, Klosteranlage in Éveux bei Lyon

Tourette ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Gilles de la Tourette (1857–1904), französischer Neurologe und Rechtsmediziner
 Jean-Michel Tourette, Künstlername (* 1975), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Tourrettes (Begriffsklärung)
 Latourette (Begriffsklärung)
 Turret
 Turetta